Мюнире Апайдън () е турска актриса. Позната е на българската аудитория най-вече с ролята си на Джанан Зейбек от сериала Мечтатели, където играе сестра на Аслъ.

Биография 
Мюнире Апайдън е родена на 7 юни 1979 година в град Маниса, Турция. Завършва специалност театрално изкуство в Анадолския университет.

Филмография

Външни препратки 
 Страница на Мюнире Апайдън във Facebook 
 Фен страница на Мюнире Апайдън  в сайта на Kanal D 
 Мюнире Апайдън в SinemaTürk 
 Мюнире Апайдън в Diziler.com 
 Мюнире Апайдън в Sinemalar.com 
 Мюнире Апайдън в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Маниса